Концешть () — комуна в Румунії, у повіті Димбовіца.
 Концешть () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Концешть.
 Концешть () — комуна в Румунії, у повіті Телеорман.
 Концешть () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Концешть.
 Концешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Саскут.
 Концешть () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Валя-Сяке.
 Концешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Давідешть.